Континуум (від  — безперервне, суцільне):

 Континуум (фізика)
 У математиці:
 Континуум (теорія множин) — множина, рівнопотужна множині дійсних чисел R, або клас всіх таких множин.
 Континуум (топологія) — зв'язний компактний хаусдорфовий топологічний простір.
 Континуум (філософія)
 Діалектний континуум
 Рослинний континуум
 Континуум (музичний інструмент)
 «Континуум» — канадський фантастичний телесеріал 2012—2015 років
 «Континуум» — американський фільм 2015 року

Див. також 
 Континіум (паливно-промислова група)

Література 
 М. Кисельов. Континуум //